Anfrosina Berardi (1920-1933), jeune catholique italienne, vénérable ;
 Bernardo de Berardi (?-1291), cardinal italien ;
 Domenico Berardi (né en 1994), footballeur italien ;
 Fabio Berardi (né en 1959), homme politique saint-marinais ;
 Filippo Berardi, (né en 1997), footballeur saint-marinais ;
 Franco Berardi (né en 1949), philosophe et militant politique italien ;
 Gaetano Berardi (né en 1988), footballeur suisse ;
 Gaston Bérardi (1849-1926), patron de presse belge ;
 Giancarlo Berardi (né en 1949), scénariste italien de bande dessinée ;
 Giovanni Berardi (1380-1449), cardinal italien ;
 Giuseppe Berardi (1810-1878), cardinal italien ;
 Juanoto Berardi (1457-1495), en italien Giannotto Berardi, marchand florentin ;
 Léon Bérardi (1817-1897), journaliste français ;
 Véronique Malbec, née Berardi (1958-), magistrate française.
 Noa Berardi, (né en 2009), champion de Boxe Anglaise ;